Анцупов — русская фамилия.

Известные носители 
 Анцупов, Александр Яковлевич (1924—2019) — Герой Советского Союза.
 Анцупов, Анатолий Яковлевич (род. 1949) — доктор психологических наук, профессор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
 Анцупов, Артемий Тимофеевич (1912—1991) — полный кавалер ордена Славы.
 Анцупов, Евгений Алексеевич (1921—2020) — советский и российский тренер по спортивной акробатике.